Robert Shapiro (prawnik)
 Robert J. Shapiro
 Robert Shapiro (filmowiec)